Los etosaurios (Aetosauria, gr. “lagartos águila”) son un clado de reptiles diápsidos arcosauromorfos que vivieron a finales del período Triásico. El nombre fue establecido por el paleontólogo británico Richard Lydekker en 1889. Con una sola familia Stagonolepididae, en la cual  se reconocen actualmente dos subfamilias distintas de etosaurios, Desmatosuchinae y Aetosaurinae, basado sobre todo en diferencias en morfología de los escudos óseos de los dos grupos.

Descripción 

La cabeza es pequeña en relación con el cuerpo, y absolutamente distintiva en forma, siendo plana y plana en el frente, como el hocico de un cerdo. Los dientes con forma de cincel son pequeños y colocados como hojas, indicando una probable dieta herbívora, aunque los dientes como clavija y a el hocico con un pico de queratina se ha descrito en por lo menos en una especie como adaptaciones posibles para alimentarse de insectos coloniales. El estudio el cráneo indica realmente que los aetosaurianos están estrechamente vinculados a Crocodylomorpha. 

Al igual que Rauisuchia, tenían una postura erguida de “pilar erecto”, levantándose del suelo. El pie sin embargo hace recordar al de los Phytosauria en mantener características primitivas. En los otros aspectos del cuerpo son unos típicos crurotarsianos (rauisuchia o cocodrilo) con una larga cola. Aunque los miembros delanteros eran mucho más pequeños que los miembros traseros, todos los aetosaurianos eran cuadrúpedos.

Estos animales estaban pesadamente armados, sin duda para protegerse de los depredadores, con grandes, cuadradas e intercaladas placas óseas, u osteodermos, protección de la espalda, los lados, vientre, y cola. En vida, probablemente estas placas estaban cubiertas de queratina.
Los primeros géneros aparecieron en el Noriense como el extenso Aetosaurus y el del Carniense Coahomasuchus, tendieron a ser pequeños, alrededor de un metro de largo. No obstante formas más avanzadas eran más grandes, de cerca de 3 metros en longitud, con algunos, por ejemplo Typothorax y Paratypothorax, que poseían cuerpos anchos como tortugas, y otros como Desmatosuchus, un género de cuerpo estrecho de hasta 5 metros de largo, equipado con espinas dorsales grandes sobre los hombros, que agregaron al animal armamento defensivo.

Los restos fósiles de aetosaurianos se conocen de Escocia, Alemania, Groenlandia, el sudoeste y el este de Estados Unidos, Argentina, y Madagascar. Puesto que sus placas acorazadas se preservan muy a menudo, y tienen una distribución geográfica amplia, pero una gama estratigráfica relativamente corta, los aetosaurianos pueden servir, como los fitosaurianos, como indicadores fósiles tetrápodos del Triásico superior.

Lista

Filogenia 
Cladograma según un análisis presentado por Julia B. Desojo, Martin D. Ezcurra y Edio E. Kischlat (2012):

Referencias

Enlaces externos 

 Archosauromorpha: Suchia (Aetosauridae) - Palaeos
 Aetosauria Translation and Pronunciation Guide - Ben Creisler
 Introduction to the Aetosauria - UCMP